Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego FC Carl Zeiss Jena.

Wykaz spotkań pucharowych

Bibliografia 
 

FC Carl Zeiss Jena
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach